Mario Crespi (calciatore) – calciatore italiano;
 Mario Crespi (politico) – politico e imprenditore italiano.